Handschmann est un patronyme autrichien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1957), patineur artistique autrichien
 (né en 1959), patineuse artistique autrichienne

Homonymie de patronyme
Patronyme autrichien